Сергей Сёмин: Сёмин, Сергей Васильевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Сёмин, Сергей Михайлович (род. 1977) — российский хоккеист.